

Miejscowości w Polsce 
 Krasów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski 
 Krasów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków

Miejscowość w Czechach 
 Krasov (Vidnava) – (czes. Krasov) w powiecie Jesenik, w gminie Vidnava

Miejscowości na Ukrainie 
 Krasów – wieś w rejonie horochowskim
 Krasów – wieś w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego